Die Kumpoo Macau Open 2012 im Badminton fanden vom 27. November bis zum 2. Dezember 2012 im Macau Forum in der Avenida Marciano Baptista in Macau statt.

Sieger und Platzierte

Herreneinzel

Sektion 1

Sektion 2

Sektion 3

Sektion 4

Finalrunde

Dameneinzel

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Finalrunde

Herrendoppel

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Finalrunde

Damendoppel

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Finalrunde

Mixed

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Finalrunde

Weblinks 
 tournamentsoftware.com

2012
BWF Grand Prix 2012